L'edizione 2018 del campionato italiano velocità è la novantasettesima edizione disputata. Per quanto concerne la cilindrata maggiore ossia la Superbike il titolo va, per la terza volta a Michele Pirro, collaudatore Ducati per la MotoGP. Pirro sopravanza di quasi trenta punti il compagno di squadra Matteo Ferrari. Nella graduatoria costruttori prevale Ducati che vince tutte le dodici gare in calendario. Nella Supersport Massimo Roccoli conquista il sesto titolo di categoria, con una Yamaha YZF-R6 del team Gas Racing vincendo una delle gare in calendario. Il titolo costruttori va a Yamaha con un ampio margine sulle altre case costruttrici.

Nella Supersport 300, alla sua seconda edizione in ambito nazionale, Manuel Bastianelli si laurea campione con una Kawasaki del team Prodina Ircos. Secondo si posiziona il sammarinese Luca Bernardi su Yamaha. Nella graduatoria costruttori prevale Kawasaki di un punto su Yamaha. In Moto3 il titolo va, con due gare d'anticipo sulla fine del campionato, a Kevin Zannoni con una TM del team Factory 3750 MTA. Per la casa motociclistica marchigiana, che conquista anche il titolo costruttori di categoria, si tratta dei primi titoli nel CIV.

Calendario 
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano.

Classifiche

Superbike

Piloti Iscritti
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano.

Classifica Piloti

Classifica Costruttori

|}

Supersport

Classifica Piloti
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano. Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Classifica Costruttori

|}

Supersport 300

Classifica Piloti
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano. Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti da Pirelli e Bridgestone.

Classifica Costruttori

|}

Moto3

Classifica Piloti
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano. Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Dunlop.

Classifica Costruttori

|}

Sistema di punteggio

Note

Collegamenti esterni 

 2018
Serie e competizioni motoristiche nel 2018